Туризм — приоритетная отрасль экономики Бурятии. Туристические активы позволяют республике быть одним из наиболее конкурентоспособных регионов России. По оценке агентства «Эксперт РА», Бурятия по туристическому потенциалу в инвестиционном рейтинге российских регионов поднялась с 45 места в 2006 году до 14 места в 2010 году.

Бурятия притягивает туристов со всего света озером Байкал, другими уникальными природными, историческими и культурными достопримечательностями.

История 
Организованный туризм в Бурятии начал развиваться с 1924 года. В мае 1924 года в Верхнеудинске при Наркомпросе было создано экскурсионное бюро для организации встреч прибывающих в город экскурсантов сельских школ. 29 мая 1929 года при горкоме ВЛКСМ Верхнеудинска было создано Бюро туристов. Туризм находился в ведении профсоюзов, но плохо развивался. Бюро туристов давало консультации по вопросам туризма, согласовывало маршруты.

Статистика 
В 2011 году Бурятия приняла 586,5 тыс. туристов из более чем 60 стран мира и регионов России. Объём платных услуг составил 114,2 млн рублей. Численность работников в туристической отрасли Бурятии — 4,8 тыс. человек.

За девять месяцев 2013 года приток туристов в Бурятии вырос на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 617 тысяч человек, из них 53,9 % пришлось на Тункинский район.

Поток туристов в Бурятию увеличивается ежегодно в среднем на 10-20 %. По прогнозам правительства Бурятии, в ближайшие годы республика примет до 1 млн человек в год.

Туристско-рекреационный комплекс 
В структуру комплекса входят  ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», 4 туристских кластера — туристско-рекреационный кластер «Подлеморье», авто-туристский кластер «Байкальский»,  авто-туристский кластер «Кяхта», авто-туристский кластер «Тункинская долина», 8 зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа.

Основные страны, откуда в Бурятию приезжают туристы

Приоритетные виды туризма в Бурятии 

 Горнолыжный
 Культурно-познавательный
 Лечебно-оздоровительный
 Приключенческий
 Религиозный
 Спортивный
 Экологический

Районы Бурятии

Популярные места 

 Анинский дацан — буддийский монастырь (дацан).
 Аршан — бальнеологический курорт у подножия Восточных Саян.
 Ацагатский дацан — буддийский монастырь школы гелуг.
 Байкал — самое древнее, глубокое и чистое озеро на Земле, святыня для народов, живущих на его берегах, место необычайной красоты и мощной энергетики, привлекательный туристический бренд России, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Баргузинская долина — крупная межгорная котловина в Бурятии, между Баргузинским и Икатским хребтами.
 Баян Хонгор — 33-метровый Будда, нарисованный на скале горы Баян Хонгор (Хоринский район). Открытие прошло в 2016 году.
 Лик Богини Янжимы — покровительница плодородия, дарует жизненные силы женщинам.
 Бурин-Хан — священная гора, одна из самых почитаемых буддийских святынь Центральной Азии.
 Джарун Хашор — самая почитаемая буддийская ступа в Бурятии.
 Долина вулканов в Горной Оке.
 Иволгинский дацан — официальный центр российского буддизма.
 Иволгинское городище — северный форпост империи Хунну, крупнейший археологический памятник Забайкалья.
 Ильинка — горячий бассейн с термальной водой, рекомендуется для лечения опорно-двигательного аппарата, а также заболеваний нервной системы
 Кяхта — старинная купеческая слобода, город миллионеров, чайная столица России, песчаная Венеция.
 Кяхтинский краеведческий музей — один из самых старых музеев Забайкалья, уникальная хуннская коллекция.
 Мамай — культовое место для любителей зимнего экстрима.
 Музей истории Бурятии
 Музеи Бурятии
 Мунку-Сардык — высочайшая вершина Саян — одна из высочайших год в России, её наивысшая точка — 3491 м над уровнем моря.
 Новоселенгинск — место ссылки декабристов.
 Посольский Спасо-Преображенский монастырь (1682 год).
 Сартул-Гэгэтуйский дацан — красивый буддийский храм на юге Бурятии.
 Светлая Поляна — эколого-этнографический парк в Максимихе, построенный в виде казачьего острога времен XVII века.
 Свято-Троицкий Селенгинский монастырь (1675 год).
 Забайкальские старообрядцы (семейские) — самобытная старорусская культура, шедевр устного и нематериального наследия человечества (ЮНЕСКО).
 Таглей — загадочное озеро в труднодоступной горной тайге, обладающее целебными свойствами.
 Тарбагатай — село, где до сих пор живут старообрядцы Забайкалья.
 Тамчинский дацан
 Театр оперы и балета в Улан-Удэ
 Тункинская долина — система межгорных понижений тектонического происхождения в горах Восточного Саяна в Бурятии (большая часть) и Иркутской области.
 Улан-Удэ — сердце российской Азии, культурный центр Забайкалья.
 Ушканьи острова — лежбища байкальского тюленя (нерпы).
 Чивыркуйский залив — одно из самых живописных мест на Байкале.
 Шаманский центр «Тэнгэри»
 Эгитуйский дацан — один из самых посещаемых дацанов Бурятии.
 Этнографический музей народов Забайкалья
 Янгажинский дацан — возрождён в 2017 году.

Заповедные территории 

В проекте «Заповедное ожерелье Байкала» объединились заповедники, заказники и национальные парки трех субъектов федерации – Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края. На территории республики Бурятия расположены Байкальский заповедник (в ведении которого находятся федеральные заказники «Алтачейский», «Фролихинский» и «Кабанский»), Джергинский заповедник, Тункинский национальный парк, ФГБУ «Заповедное Подлеморье», объединившее Баргузинский заповедник и Забайкальский национальный парк.

Заповедники:
 Байкальский государственный биосферный заповедник
«Алтачейский» государственный природный заказник федерального значения
«Кабанский» государственный природный заказник федерального значения
 Баргузинский государственный биосферный заповедник имени К.А. Забелина
«Фролихинский» государственный природный заказник федерального значения
 Государственный природный заповедник «Джергинский»

Парки:
 Национальный парк «Забайкальский»
 Национальный парк «Тункинский»
 Природный парк «Шумак»

Природные биологические заказники:

 Ангирский заказник
 Боргойский заказник
 Верхне-Ангарский заказник
 Кижингинский заказник
 Кондо-Витимский заказник
 Муйский заказник
 Прибайкальский заказник
 Снежинский заказник
 Тугнуйский заказник
 Узколугский заказник
 Улюнский заказник
 Худакский заказник
 Энхалукский заказник

Курорты 

 Аршан
 Баунт
 Горячинск
 Ильинка
 Киран, грязелечебница
 Кучигер
 Нилова Пустынь
 Умхей
 Хакусы

Минеральные источники 

 Агсурга (Селенгинский район) 
 Акшанга (Мухоршибирский район) 
 Алла (Курумканский район)
 Аршан (Тункинский район)
 Барагхан (Курумканский район)
 Безымянский (Прибайкальский район)
 Буксехен (Курумканский район)
 Вышка (Тункинский район)
 Гоуджекит (Солнечный) (Северо-Байкальский район)
 Гарга (Курумканский район)
 Горячинск (Прибайкальский район)
 Гоуджекит (Северо-Байкальский район)
 Гэгэтуй (Джидинский район)
 Дзелинда (Северо-Байкальский район)
 Енгорбой (Закаменский район)
 Жемчуг (Тункинский район)
 Жойган (Окинский район)
 Жэбхэхэн (Кижингинский район)
 Загза (Кабанский район)
 бухта Змеиная (Баргузинский район)
 Золотой ключ (Прибайкальский район)
 Ильинка (Прибайкальский район)
 Инзагатуй (Джидинский район)
 мыс Котельниковский (Северо-Байкальский район)
 Котокельский (Прибайкальский район)
 Кучигер (Курумканский район)
 Нилова Пустынь (Туранский аршан) (Тункинский район)
 Орот (Кижингинский район)
 Ошор Булаг (Иволгинский район)
 Старые ключи (Бичурский район)
 Улзыта (Этигэловский аршан) (Иволгинский район)
 Умхэй (Курумканский район)
 Ута Булаг (Янгажинский) (Иволгинский район)
 Ухаа-Толгой (Иволгинский район)
 Хакусы (Северо-Байкальский район)
 Халюта (Иволгинский район)
 Хойто-Гол (Окинский район)
 Шумак (Окинский район)

Гостиничные объекты 
К началу 2017 года насчитывалось 256 гостиниц на 6,6 тысяч мест и 86 санаторно-курортных организаций и организаций отдыха – на 6 тысяч мест. В том числе гостиницы: «Байкал Плаза», «Бурятия», «Улан-Удэ Парк Отель», «Reston Hotel & Spa» и др.

ОЭЗТРТ «Байкальская гавань» 

Постановлением Правительства России от 3 февраля 2007 года в Бурятии создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань».

Расположена в Прибайкальском районе республики.

Памятники культуры и истории 
 Бага-Заря — крупнейшая в Забайкалье писаница (петроглифы)
 Баян-Ундэр — хуннская крепость на юге Бурятии
 Поселение Варварина Гора — палеолитическая стоянка в окрестностях Старой Бряни, с "селенгинской" группой петроглифов Забайкалья 
 Могильник Варварина Гора — древнемонгольское захоронение X — XVII веков
 Пещера Старая Брянь — писаница - петроглифы (I тыс. до н.э.)
 Дырестуйский Култук — хуннские могильники на юге Бурятии
 Иволгинское городище — северный форпост империи Хунну
 Ильмовая падь — могильники хуннской знати
 Оргойтон — хуннский княжеский могильник на юге Бурятии

События 
 Сагаалган: народный праздник, встреча Нового года. Дата «плавающая», рассчитывается по лунному календарю, 12 февраля 2021.
 Фестиваль скорости "Байкальская Миля". Озеро Байкал, Баргузинский район, село Максимиха. 20 февраля - 7 марта 2021. 
Турнир по подледному лову «Байкальская рыбалка-2021». Озеро Байкал, Прибайкальский район, местность Турка, 26 — 27 марта 2021.
 Горный фестиваль «Мунку-Сардык»: собирает ежегодно в последние дни апреля у подножия горной вершины Мунку-Сардык, в ущелье реки Иркут, любителей горного туризма со всех уголков мира. Окинский район.
 Фестиваль "Бумажный ключ". 
"Ночь в музее" —  22 мая 2021.
Музыкальное лето: каждую субботу на пропилеях Оперного театра зрители могут насладиться концертом под открытым небом с участием лучших фольклорных коллективов республики, а также артистов оперы и эстрады
 Межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии «Песни Булата на Байкале»: музыкально-поэтический фестиваль на берегу озера Байкал, где собираются барды со всей России и устраивают душевные концерты авторских песен под гитару. 
 Фестиваль казачьей культуры — проходит ежегодно в июле в разных районах Бурятии. Летом 2013 года состоится в Баргузинском районе
 Сурхарбан (Наадан): бурятский культурно-спортивный праздник — национальная борьба, конные скачки, стрельба из бурятского лука, игры, выступления фольклорных коллективов, угощения блюдами бурятской кухни. Улан-Удэ. Июнь 2021.
Международный музыкальный фестиваль "Голос кочевников": фестиваль world music. Бурятия, Заиграевский район, с. Ацагат, этно-комплекс "Степной кочевник" 16 — 18 июля 2021.
Фестиваль "Ночь ёхора": бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» ежегодно организует фестиваль бурятского народного кругового танца, объединяющий всех участников и зрителей энергией молодости, древним языческим духом поклонения солярному божеству. Улан-Удэ. 
 Международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов "Раздайся, корогод!": представление фольклора в подлинной народной манере, сохраняющей певческую школу старообрядцев. В фестивале примут участие старообрядческие коллективы из регионов России и зарубежья. 
 День Байкала — отмечается в начале сентября в Улан-Удэ.
 Фестиваль гуннской культуры — проходит в начале сентября на берегу Селенги, поблизости с Иволгинским городищем.
 День древнего города — проходит в день города Улан-Удэ на Иволгинском городище, на других площадках
 Книжный салон: книжная выставка-ярмарка. Улан-Удэ. 
 Международный конкурс горлового пения «Дыхание земли»: в Бурятию приедут мастера горлового пения из Монголии, Китая и российских регионов — Тывы, Горного Алтая и Хакасии. Улан-Удэ.

Туристические медиа 
 Журнал «Байкалов день»
 Журнал «Мир Байкала»

Туристические путеводители по Бурятии 
 Байкал: Бурятия, Иркутская область. — Франция: Ле Пти Фюте, 1998
 Хамаганова Д. М. Байкал. — М.: Вокруг Света, 2007
 Хамаганова Д. М. Байкал. Вся Бурятия. — М.: VIZA, 2009
 Хамаганова Д. М. Байкал: Бурятия, Иркутская область. — М.: VIZA, 2010
 Кочергин И. Байкал. — М.: Аякс-Пресс, 2010
 Хамаганова Д. М. Байкал: Бурятия, Иркутская область. — М.: VIZA, 2011
 Ерошенко Л. Туризм и отдых в Бурятии. — Иркутск: Время странствий, 2011
 Байкал. Путешествие по Прибайкалью. — Иркутск: Гарант, 2012
Бурятия. Современный путеводитель. — М.: PressPass, 2019.

Ссылки 

 Бурятия на WikiVoyage
Туристский информационный центр "Байкал" 
 Бурятия на «Афише-Мир»
 360baikal.ru — 3D-панорамы Бурятии
 Бурятия. Инфо — самый полный и актуальный справочник о столице Бурятии — Улан-Удэ
 I love Buryatia.ru — онлайн-путеводитель по Бурятии
 Министерство культуры Бурятии
 Визитно-информационный центр Бурятии
 Культурный туризм в Бурятии — сайт для туристов, интересующихся культурным наследием республики
 Министерство туризма Республики Бурятия

Примечания

См. также 

 ОЭЗ «Байкальская гавань»
 Праздники Бурятии

Виды Бурятии